Schwolow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schwolow (* 1992), deutscher Fußballtorwart
 Hendrik Schwolow (* 1961), deutscher Trompeter, Dirigent, Bandleader, Sänger, Arrangeur und Dozent

Schwolow ist der Name folgender Orte:
 Schwolow, ehemals im Kreis Stolp, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Swołowo